Новолесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новолесье — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Новолесье — хутор в Островецком районе Гродненской области.